Il doppio del torneo di tennis Dallas Open 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Tom Okker e Marty Riessen che hanno battuto in finale Robert Lutz e Charlie Pasarell 6-3, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dallas Open 1971